

Лагуново — село, Кунгурський район, Пермський край
 Лагуново — село, Сарапульський район, Удмуртія